Камена () — село в Болгарії, Благоєвградській області.
 Камена () — село в Румунії, у повіті Тулча. Входить до складу комуни Бая.
 Камена () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Корнерева.